АН, AN (или An, an, aN) — аббревиатура, топоним, название, фамилия и пр.

Может означать:

аббревиатура

АН 
 Академия наук — АН СССР, РАН
 КБ Антонов — самолёты серии Ан, например Ан-12.
 АН-1 (двигатель) — (авиационный нефтяной) первый советский авиационный дизельный двигатель конструкции А. Д. Чаромского.

AN 
 AN — аббревиатура для итальянской партии «Национальный альянс» ().
 AN — код провинции Анкона на автомобильных номерах Италии.
 AN — обозначение округа Андерсон в Канзасе, США.
 An — обозначение актинона, исторического названия радона-219.
 an — код ISO 639-1 для арагонского языка.
 .an — национальный домен верхнего уровня для Нидерландских Антильских островов.
 aN — обозначение аттоньютона в международной системе единиц.

Топоним 
 Ан — коммуна в Бельгии.
 Ан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

Имя и фамилия 
 Ан — верховный бог неба в шумеро-аккадской мифологии.
 Ан (An, Ahn) — корейская фамилия.
 Ан — фамилия, встречающаяся у разных народов.